Horodok (, ) ist eine Stadt im südlichen Teil der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj mit etwas mehr als 16.000 Einwohnern (2017). 

Horodok liegt am Ufer des Smotrytsch. Durch die Stadt verläuft die Regionalstraße P–50 und die Territorialstraße T–23–12.

Geschichte 
Die Siedlung wurde 1392 zum ersten Mal schriftlich erwähnt und ist seit 1550 eine Stadt.
1916 wurde östlich des Ortes ein Bahnhof an der heutigen Bahnstrecke Butschatsch–Jarmolynzi errichtet, wodurch die Stadt an das Eisenbahnnetz angeschlossen wurde. Vom  8. Juli 1941 bis zum 25. März 1944 war die Stadt von Truppen der Wehrmacht besetzt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Rajon  Chmelnyzkyj
Ersterwähnung 1392
Stadtrechtsverleihung 1550